

Sigle 
 Kraftwerk Kennzeichen System – sistema usato per codificare e classificare tutte le componenti che costituiscono una centrale elettrica

Codici 
 kks – codice ISO 639-3 della lingua giiwo